Fietkiewicz – polskie nazwisko

Przedstawiciele 
 Izabela Fietkiewicz-Paszek (ur. 1972) – polska poetka
 Maria Fietkiewicz (1934–2015) – polska malarka i złotniczka
 Olgierd Fietkiewicz (1932–2000) – polski historyk i inicjator badań dziejów i teorii harcerstwa członek władz ZHP, harcmistrz
 Paweł Fietkiewicz (1930–2015) – polski rzeźbiarz, złotnik